Bannay puede referirse a: 

 Bannay, comuna francesa situada en Cher.
 Bannay, comuna francesa situada en Marne.
 Bannay, comuna francesa situada en Mosela.